Филипп Дарси (; примерно 1398 — 2 августа 1418) — английский аристократ, 6-й барон Дарси из Найта с 1411 года, старший из двух сыновей Джона Дарси, 5-го барона Дарси из Найта, и его жены Маргарет Грей. Унаследовал семейные владения в Йоркшире, Линкольншире и Нортумберленде и баронский титул после смерти отца в 1411 году, в возрасте примерно 13 лет. Его опекуном стал сэр Генри Фицхью, 3-й барон Фицхью, женивший юного барона на своей дочери Элеаноре. В этом браке родились две дочери — Элизабет (жена сэра Джеймса Стрэнгвейса) и Маргарет (жена сэра Джона Коньерса). Филипп умер в 1418 году, не успев стать несовершеннолетним. Существенная часть его владений перешла к младшему брату Джону, а баронский титул перешёл в состояние неопределённости.

После смерти Джона его вдова вышла за сэра Томаса Тунсталла, а потом за Генри Бромфлета, 1-го барона Вески.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Дарси из Найта
Бароны Англии XV века
Филипп Дарси, 6-й барон Дарси из Найта